Вильянова ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибагорса. Население — 154 человека (на 2010 год). Расстояние — 135 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски